Lapland în engleză înseamnă Laponia.

Lapland se mai poate referi la:

Geografie
Lapland, Indiana, un oraș din Statele Unite
Lapland, Nova Scotia, o comunitate din districtul Lunenburg, Nova Scotia
Laplandia, o localitate rurală din Regiunea Murmansk, Rusia

Artă și divertisment
Lapland, fosta denumirea a unui serial televizat de BBC, acum intitulat Being Eileen.
Lapland (album)
Lapland, cântec al duo-ului de muzică electronică Ratatat
Lapland (film), un film Disney din 1957, regizat de Ben Sharpsteen

Altele
Lapland Biosphere Reserve, o rezervație naturală din Regiunea Murmansk
SS Lapland, un liner oceanic care a servit între 1908–1934

Termeni englezești